Зварети — село в Болнисском муниципалитете края Квемо-Картли Грузии
 Зварети — село в Онском муниципалитете края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванетия Грузии